Dit is een overzicht van de snelste landen, snelste tijden en (inter)nationale baanrecords op de ploegenachtervolging vrouwen.

Snelste landen ploegenachtervolging

In de volgende ranglijst zijn de snelste tijden per land vermeld. Elk van deze tijden is tevens een nationaal record ploegenachtervolging.

Snelste landen ploegenachtervolging laaglandbaan

Snelste tijden ploegenachtervolging

Snelste tijden ploegenachtervolging laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords ploegenachtervolging

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Zie ook
 Lijst van schaatsrecords ploegenachtervolging vrouwen

Ploegenachtervolging schaatsen
Schaatslijsten